Валерий Абра́мов:
 Абрамов, Валерий Александрович (1956—2016) — советский легкоатлет.
 Абрамов, Валерий Владимирович (род. 1950) — советский и российский актёр, Народный артист России.
 Абрамов, Валерий Вячеславович (род. 1963) — российский дорожный строитель, руководитель ВАД.
 Абрамов, Валерий Николаевич (род. 1951) — советский футболист.